Пе́ттигрю () — английская фамилия.

Известные носители:
 Петтигрю, Антонио (1967—2010) — американский легкоатлет, чемпион мира в беге на 400 м.
 Петтигрю, Джеймс (1828—1863) — американский публицист, юрист, лингвист, дипломат и генерал армии Конфедерации в годы Американской гражданской войны.

Вымышленные персонажи:
 Питер Петтигрю — персонаж серии романов о Гарри Поттере.